Ísleifsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre chronologique
  (mort en 1111), chef et prêtre islandais ;
 Gissur Ísleifsson (1042–1118), évêque de Skálholt, en Islande ;
  (mort en 1487), moine islandais.

Notes et références